Клязьминский сельский округ

Владимирская область 

 Клязьминский сельский округ Ковровского района

Московская область 

 Клязьминский сельский округ Химкинского района (1994—2004)